Lange Wand bezeichnet die Berge:
 Lange Wand (Glocknergruppe) () in der Glocknergruppe in Tirol
 „Lange Wand“ bei Rinteln-Todenmanns im Wesergebirge

Lange Wand ist eine topografische Bezeichnung für
 die „Lange Wand“ am Grieskogel () im Ötztal, Tirol
 den Westgrat „Lange Wand“ der Greitspitze () bei Samnaun, Tirol
 die „Lange Wand“, der Steilabfall des Silberpfennigs () zum Gasteinertal, Salzburg
 die „Lange Wand“ südöstlich des Albert-Appel-Hauses, Totes Gebirge (Oberösterreich)
 die „Stille“ und die „Lange Wand“, siehe Donaudurchbruch bei Weltenburg
 die „Lange Wand“ (Geotop) bei Ilfeld am Südrand des Harzes, wo auch ein Kupferbergbau war 
 „Lange Wand“ beim Diamantensperrgebiet Lüderitz an der Küste Namibias 
 die Rupes Recta am Rande des Mondmeeres Mare Nubium.

Lange Wand als zusammenfassende Bezeichnung der Gradierbauten IV und V in Bad Nauheim